Cantagallo kolumbiai település
 Cantagallo olaszországi település
 Cantagallo spanyolországi település